Advérbio
Ou ainda:
Já (álbum) - da banda Maskavo
Jornal Já - de Porto Alegre

Veja também
Jah
Jornal Já

Desambiguação